Bosnië-Herzegovina
 Dragovac (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Dragovac (Bojnik), een plaats in de Servische gemeente Bojnik
 Dragovac (Požarevac), een plaats in de Servische gemeente Požarevac